Jiaozhou steht für:

 Jiaozhou (Qingdao) (胶州市), kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong
 Kiautschou, ehemalige deutsche Kolonie, in der Hanyu-Pinyin-Schreibweise
 Jiaozhou (交州, vietnamesisch: Giao Châu), chinesische Provinz im Norden des heutigen Vietnams, siehe Chinesische Herrschaft über Vietnam